Girardethaus steht für:
 Girardethaus (Düsseldorf), nach Paul Girardet benanntes Haus in Düsseldorf
 Girardethaus (Hamburg), nach Wilhelm Girardet benanntes Haus in Hamburg
 Girardethaus in Essen-Rüttenscheid, siehe Rüttenscheid#Alter Bahnhof, Girardet-Haus